Жанузаков () — фамилия.

 Жанузаков, Марат Нурмуханович (род. 1957) — казахстанский политик. 
 Жанузаков, Телгожа Сейдинулы (род. 1927) — советский и казахстанский филолог.